

Album 

 She Wolf,  studio de la chanteuse colombienne Shakira sorti en France le .

Chanson 

 She Wolf, chanson de Shakira sur son album She Wolf (2009)
 She Wolf (Falling to Pieces), chanson de David Guetta et Sia Furler (2012)